Ulisses Manuel Nogueira Morais (Santarém, 22 de Novembro de 1959) é um treinador de futebol de Portugal.

Naturais de Santarém (Portugal)
Treinadores de futebol de Portugal
Treinadores do Club Sport Marítimo
Treinadores da Associação Desportiva de Machico